Il toponimo Vâlcelele può riferirsi a diverse località della Romania:
Vâlcelele, comune del distretto di Buzău
Vâlcelele, comune del distretto di Călărași